Fritz Blankenhorn ist der Name folgender Personen:

* Fritz Blankenhorn (Sänger) (1889–1954), deutscher Sänger (Tenor) und Schauspieler 
 Fritz Blankenhorn (Grafiker) (1921–2011), deutscher Grafiker